Comeback Player of the Year Award steht für folgende Auszeichnungen:

 MLB Comeback Player of the Year Award, Major League Baseball
 MLS Comeback Player of the Year Award, Major League Soccer
 NBA Comeback Player of the Year Award, National Basketball Association
 NFL Comeback Player of the Year Award, National Football League
 Comeback Player of the Year Award, früherer Name des John Cullen Award, International Hockey League